Serie B 1981-1982 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1981-1982 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie B 1981-1982 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano